Кайетано Ре Рамирес (7 февраля 1938 — 26 ноября 2013) — парагвайский футболист, нападающий, и тренер, который родился в Асунсьоне. Он известен тем, что был одним из первых профессиональных футболистов, страдавших синдромом Аспергера.

Карьера 
Ре начал свою карьеру в Асунсьоне, играя за такие клубы, как «Серро Портеньо» и «Гуарани». В 1959 году он подписал контракт с испанским клубом «Эльче». После трёх сезонов с «Эльче» Ре подписал контракт с «Барселоной», где провёл лучшие годы своей карьеры, особенно в 1964/65 сезоне, в котором забил 26 голов и выиграл Трофей Пичичи (вручается лучшему бомбардиру лиги). В следующем сезоне «Барселона» выиграла Кубок ярмарок, в финале клуб встретился с «Реал Сарагоса», которую удалось обыграть только после экстра-таймов (4:3). После игры в течение четырёх лет за «Барселону», где Ре в общей сложности забил 90 голов, он перешёл в «Эспаньол».

Ре также играл за парагвайскую национальную сборную (25 матчей), в том числе на чемпионате мира 1958. На мундиале Ре забил гол в ворота Шотландии, его команда выиграла со счётом 3:2. Однако в решающем матче Парагвай не сумел обыграть Югославию, которая и прошла дальше.

После ухода из футбола Ре стал футбольным тренером. Пиком его тренерской карьеры стал выход со сборной Парагвая в финальную стадию чемпионата мира 1986. Команда дошла до 1/8 финала, где уступила Англии со счётом 3:0.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Личная жизнь 
Сестра Кайетано Ре была замужем за его коллегой по тренерскому штабу сборной Парагвая, Сальвадором Брельей.

Примечания

Ссылки 
 BDFutbol player profile
 BDFutbol coach profile
  Futbol Factory profile (Archived)

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Гуарани» Асунсьон
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Террасса»
Футбольные тренеры Парагвая
Тренеры ФК «Альмерия»
Тренеры ФК «Эльче»
Тренеры ФК «Гуарани» Асунсьон
Тренеры ФК «Серро Портеньо»
Тренеры сборной Парагвая по футболу
Тренеры ФК «Некакса»
Тренеры ФК «Реал Бетис»
Тренеры ФК «Депортес Темуко»